

Localités 

 Argentine
 Adolfo Gonzales Chaves, subdivision de la province de Buenos Aires, Argentine
 Adolfo Gonzales Chaves, capitale du précédent

 Brésil
 Chaves, municipalité de l'État du Pará.

 Espagne
 Chaves, village de la province de La Corogne.
 Grotte de Chaves, grotte classée au patrimoine de l'humanité dans la localité de , commune de Casbas de Huesca, comarque de Hoya de Huesca, province de Huesca, communauté d'Aragon.

 États-Unis
 Comté de Chaves, un comté du Nouveau-Mexique.

 France
 Chaves, lieu-dit de Manosque, Basses-Alpes
 Chaves, hameau de Savigneux, Ain.
 les Chaves, lieu-dit de Ansac-sur-Vienne, Charente
 les Chaves, hameau de Bromont-Lamothe, Puy-de-Dôme
 les Chaves et Côtes Malle, lieu-dit de Budelière, Creuse
 les Chaves, lieu-dit de Cubjac, Dordogne
 les Chaves, lieu-dit de Évaux-les-Bains, Creuse
 les Chaves, hameau de Saint-Priest-sous-Aixe, Haute-Vienne

 Portugal
 Chaves, municipalité du district de Vila Real.

Personnalités 
 Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior, dit Júnior Moraes (né en 1987), footballeur brésilien ;
 Aureliano Chaves (1929-2002), homme politique brésilien ;
 Domingo López Chaves (né en 1977), matador espagnol ;
 Esteban Chaves (né en 1990), coureur cycliste colombien ;
 Frédéric Chaves d'Aguilar (1918-2004), footballeur belge ;
 Frederico Chaves Guedes dit « Fred » (né en 1983), footballeur brésilien ; 
 Germán Chaves (né en 1995) coureur cycliste colombien ;
 Idace de Chaves, évêque de la péninsule ibérique au  ;
 João Carlos Pinto Chaves (né en 1982), footballeur brésilien ;
 Manuel Chaves (1945-), homme politique espagnol ;
 Ñuflo de Chaves (1518-1568), explorateur et conquistador espagnol ;
 Pedro Chaves (1965-), pilote de course automobile portugais ;
 Ricardo Chaves (né en 1977), footballeur portugais ;
 Rodrigo Chaves Robles (né en 1961), économiste et homme d'État costaricien, président de la République depuis le  ;
 Stephanie Chaves-Jacobsen (née en 1980) actrice australienne ; 
 Soraia Chaves née en (1982) actrice portugaise et mannequin ;
 Vaimalama Chaves (née en 1994), mannequin français, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019.

Viticulture
 Le chaves est un vin portugais.

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique